Abiodun Idowu, calciatore e giocatore di calcio a 5 nigeriano
 Phillips Idowu, atleta britannico specializzato nel salto triplo